Maryam (en ) (ou Mariam, Maryem ou encore Meryem) est une variante du prénom « Marie ». Ce mot peut faire référence à :

Prénom 
Maryam, un prénom arabe équivalent au prénom français Marie et au prénom hébraïque Myriam. 

C'est aussi la forme de ce prénom en araméen, langue qui avec le grec était courante dans sa région à l'époque de Jésus de Nazareth et des Évangiles. La mère de Îsâ (Marie, mère de Jésus) est appelée Maryam chez les musulmans comme chez les chrétiens de langue arabe. Les Maryam sont fêtées principalement le 15 août et localement le 26 août.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter les listes générées automatiquement en cliquant sur les liens suivants :

Religion
 Maryam, la  du Coran.

Œuvres 
 Maryam, film de Mehdi Besharatian (1953) ;
 Maryam est un film américain réalisé par Ramin Serry (2002) ;
 Mariam, film de Basil Al-Khatib (2012).

Références 

Prénom féminin
Prénom arabe